Ci sono due monti Naajat:
uno in Groenlandia nel comune di Kujalleq (vedi Monte Naajat (Kujalleq));
uno in Groenlandia nel comune di Sermersooq (vedi Monte Naajat (Sermersooq)).